Georg Narten ist der Name folgender Personen:

* Georg Narten (Baurat) (1853–1933), deutscher Strombaudirektor und Geheimer Baurat
 Georg Hermann Narten (Georg Hermann Carl Narten; 1839–1916), Gründer und Direktor des Kunstgewerbemuseums Hannover, siehe Hermann Narten